Bildformat kan syfta på

 Bildformat (fotografi) – dimensioner för analogt stillbildsfotografi
 Bildformat (film) – ett förhållande mellan bildens bredd och höjd för biografer och TV
 Bildfilformat – lagringsformat för digitala bilder
 Filmfilformat – lagringsformat för rörliga digitala bilder

Se även 
HDTV